Guns, un film français réalisé par Robert Kramer en 1980
 Guns, un film américain réalisé par Andy Sidaris en 1990
 Guns, un feuilleton télévisé canadien réalisé par David Sutherland en 2008
 Guns, un court métrage espagnol réalisé par Jesús I. Elorriaga en 2008